Список синглов № 1 в США в 1970 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1970 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

Общие сведения 
 13 июня первое место занял сингл «The Long and Winding Road» группы Beatles, последний их рекордный 20-й чарттоппер в карьере.
 26 декабря первое место занял сингл «My Sweet Lord», который записал Джордж Харрисон, ставший таким образом первым из великой четвёртки Beatles сольно попавший на позицию № 1 в Billboard Hot 100.

Список

См. также 
 1970 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1970 года по версии Billboard

Примечания

Литература 
 Fred Bronson's Billboard Book of Number 1 Hits, 5th Edition ()
 Joel Whitburn's Top Pop Singles 1955—2008, 12 Edition ()
 Joel Whitburn Presents the Billboard Hot 100 Charts: The Seventies ()

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1970.
 
 

Чарты Billboard 1970 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1970 года